Venda Nova peut désigner :

Portugal 
 Venda Nova, une des paroisses civiles de la municipalité d'Amadora, située dans le district de Lisbonne ;
 Venda Nova, une des paroisses civiles de la municipalité de Montalegre, située dans le district de Vila Real ;

Brésil 
 Venda Nova, région administrative de la cité de Belo Horizonte, dans l'État du Minas Gerais ;
 Venda Nova, quartier de la région du même nom, au sein de la cité de Belo Horizonte, dans l'État du Minas Gerais.

Voir aussi 
 Venda Nova do Imigrante, une municipalité brésilienne située dans l'État de l'Espirito Santo